«Красивая работа» () — французский фильм режиссёра Клер Дени (1999), обыгрывающий сюжет повести Мелвилла «Билли Бадд» (1888) на современном материале, почерпнутом из будней Иностранного легиона в Джибути.

Сюжет 
Вернувшись в Марсель из африканской пустыни, экс-офицер Галу (Дени Лаван) вспоминает обстоятельства, которые привели к его изгнанию из Иностранного легиона. Фанатичная преданность опытному командиру Форестье (Мишель Сюбор) и симпатия последнего к красавцу-новобранцу по имени Сантен (Грегуар Колен) пробудили в Галу ревность и толкнули его на преступление. Спровоцировав драку с Сантеном, Галу в назидание оставил его одного посреди безбрежной пустыни, да ещё и со сломанным компасом. Юноша пропал, но его сломанный компас был найден, и командир велел Галу предстать перед трибуналом.

В финальных титрах педантичный, застёгнутый на все пуговицы Галу показан неистово пляшущим под техно-мелодию «The Rhythm of the Night» группы Corona. Возможно, он наконец обрёл свободу, покончив с собой, — то ли из-за угрызений совести, то ли из-за тоски по товарищам, то ли из-за неспособности приспособиться к жизни на гражданке. Согласно иному прочтению, в виде танца на дискотеке он воображает себе «гейский» образ жизни. Подразумевается, что преступление Галу мотивировано его латентным влечением к Форестье и/или Сантену, и что Галу наконец принимает эту правду о себе.

Стиль 
Как пишет Дж. Хоберман, пунктирная, полная умолчаний фабула фильма тонет в кинематографических и монтажных изысках. Изнурительные тренировки бойцов под приглушённые звуки бриттеновской оперы «Билли Бадд» временами переходят в танец модерн, что отдаёт сюрреализмом. Не менее стилизованы и операторские решения. В солдатские будни вклиниваются кадры местной дискотеки. Над пустыней разлит раскалённый гомоэротизм.

Оценки 
Среди всех фильмов Клер Дени именно «Красивая работа» получила наиболее восторженные отзывы, став фаворитом кинокритиков всего мира. Дж. Розенбаум поставил фильму высший балл и назвал его шедевром. Ханна Макджилл видит в фильме Дени «одно из самых завораживающих и оригинальных киноразмышлений по поводу потребности в близости — и одновременно сопротивления ей». Согласно характеристике М. Трофименкова («Коммерсантъ»), это фильм «не столько о людях, сколько об их телах»:
Между двумя бойцами Иностранного легиона царит то ли ненависть, то ли скрытое гомосексуальное притяжение. Измученные тела легионеров исполняют на экране трагический и невероятно красивый балет.

Примечания 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы об Африке
Экранизации произведений Германа Мелвилла
Фильмы Клер Дени
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Французский Иностранный легион в популярной культуре
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma